La фінал del doppio femminile del Queensland Open 1990, torneo di теніс che fa parte del Тур WTA nell'ambito del WTA Tour 1990, è stata vinta dalle cecoslovacche Яна Новотна і Гелена Сукова (tds n. 1). In фінал hanno sconfitto l'Австраліяna Гана Мандлікова e la statunitense Пем Шрайвер (tds n. 2) con il score di 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

  Яна Новотна /  Гелена Сукова (чемпіонки)
  Гана Мандлікова /  Пем Шрайвер (фінал)
  Джанін Тремеллінг /  Венді Тернбулл (2-ге коло)
  Джилл Гетерінгтон /  Ніколь Брандтке (2-ге коло)

 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (чвертьфінал) 
 Бренда Шульц /  Андреа Темашварі (1-ше коло) 
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (півфінал) 
 Манон Боллеграф /  Клаудія Порвік (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 
 

Brisbane International